Лома дел Чиво има више значења:

 Лома дел Чиво (Сан Хосе Чилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома дел Чиво (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лома дел Чиво (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома дел Чиво (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику